Переко́пская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Перекопская улица — прежнее название Иерусалимской улицы в Минске.

Россия 
 Перекопская улица — улица в Волгограде.
 Перекопская улица — улица в городе Воронеже.
 Перекопская улица — улица в Москве.
 Перекопская улица — улица в городе Самаре.
 Перекопская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Перекопская улица — улица в городе Туле
 Перекопская улица — улица в городе Тюмени.
 Перекопская улица — прежнее название улицы Кузнецова в Екатеринбурге.

Украина 
 Перекопская улица — улица в Херсоне.